Шобер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Шобер, Вольфганг (род. 1989) — австрийский футболист, вратарь.
 Шобер, Готлиб (ок. 1670 — 1739) — доктор медицины, автор ряда научных публикаций.
 Шобер, Йохан (1874—1932) — австрийский полицейский, который трижды назначался на должность Федерального канцлера Австрии.
Шобер, Лоран (1763—1846) — французский генерал.
 Шобер, Матиас (род. 1976) — немецкий футболист, вратарь.
 Шобер, Текла Шарлотта фон (в девичестве Гумперт; 1810—1897) — германская детская писательница.
  (род. 1956) — австралийский фигурист-одиночник.